Шушенское может означать:

 Шушенское — посёлок в Красноярском крае.
 Шушенское — историко-этнографический музей-заповедник.
 Шушенское — аэропорт в Шушенском районе Красноярского края.